Надія — переживання, відчуття, емоція
 Надія — жіноче ім'я
 «Надія» (гебр.: гатіква) — національний гімн Ізраїлю
 «Надія» — найвідоміший кольоровий діамант
 «Надія» — перший вірш Лесі Українки
 «Надія» () — американська драма режисера Герберта Блаше 1920 року
 «Надія» — перший український християнський телеканал
 «Надія» — добровільне громадське об'єднання на Підкарпатській Русі, створене на початку 20-х років в Ужгороді для допомоги емігрантам із Східної України та Галичини
 Emirates Mars Mission (попередня назва Надія) — марсіанська місія ОАЄ

Персоналії 

 Кибальчич Надія
 Світлична Надія Олексіївна
 Хоменко Надія Костянтинівна
 Титаренко Надія Калістратівна
 Сомко Надія
 Пучківська Надія
 Суровцова Надія Віталіївна
 Крупська Надія Костянтинівна
 Білокінь Надія Аврамівна
 Доценко Надія Петрівна
 Жарко Надія Василівна
 Шульгина-Іщук Надія
 Янко-Триницька Надія Олександрівна
 Брояко Надія Богданівна
 Смирницька Надія Симонівна
 Неда Неждана

Топоніми 

Гори
 Надія (Маунт-Гоуп) — гора (3239 м), найвища вершина гірського хребта Вічності, що в горах Антарктичні Анди, Антарктичний півострів, Антарктида.

Округ (район)
 На́дія (округ) у Західній Бенґалії, Бгарата (Індія)
Села:
 Надія — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Надія — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Надія — Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада
 Надія — Донецька область, Добропільський район
 Надія — Запорізька область, Запорізький район
 Надія — Луганська область, Сватівський район
 Надія — Одеська область, Роздільнянський район

Об'єкти інфраструктури:
 «Надія» — готель у місті Івано-Франківську

Інше
 Парк «Надія» у місті Черкаси